

Квітмен — місто, штат Арканзас
 Квітмен — місто, штат Джорджія
 Квітмен — місто, штат Міссісіпі
 Квітмен — місто, штат Техас
 Квітмен — селище, штат Луїзіана